Karatschun (kyrillisch Карачун) ist der Name:

 eines weißrussischen Eishockeyspielers, siehe Wiktar Karatschun
 eines Dorfes in der Westukraine, siehe Karatschun (Ukraine)
 eines Dorfes in Russland, Oblast Woronesch, siehe Karatschun (Russland)

siehe auch: Korotschun